Quint Cassi Longí (llegat), militar romà. Fou llegat de Quint Cassi Longí a Hispània el 48 aC.
 Quint Cassi Longí (tribú militar), tribú militar el 252 aC.
 Quint Cassi Longí (cònsol 164 aC), cònsol el 164 aC 
 Quint Cassi Longí (tribú 49 aC), tribú de la plebs 49 aC